

Cinema 
La vocazione di Suor Teresa (La voce) – film del 1982 diretto da Brunello Rondi
La voce - Il talento può uccidere – film del 2013 diretto da Augusto Zucchi

Editoria 
 La Voce – rivista letteraria del primo Novecento italiano
 La Voce – quotidiano fondato da Indro Montanelli (1994-1995)
 La Voce – settimanale dell'Umbria
 Lavoce.info – testata giornalistica online
 La Voce d'Italia – quotidiano venezuelano in lingua italiana fondato nel 1949
 La Voce d'Italia – supplemento domenicale del quotidiano Il Giornale d'Italia (1918-1944)

Altro 
 La Voce (The Voice) – soprannome di Frank Sinatra.
La voce – romanzo di Arnaldur Indriðason (2002)